Sancho de Vasconia puede hacer referencia a:

 Duques de Vasconia:

 Sancho I de Vasconia (Sancho López, 778 u 801-812);
 Sancho II de Vasconia (Sancho Sánchez, 836-855/864);
 Sancho III de Vasconia, Mitarra (864-893);
 Sancho IV de Vasconia (Sancho Garcés, 930-c.950);
 Sancho V de Vasconia (Sancho Sánchez, c.950-c.961);
 Sancho VI de Vasconia (Sancho Guillén, 1009-1032).